501 in Romeinse cijfers
 2 (getal) in het Grieks
 in de chemie, bijvoorbeeld dimeer of dichloormethaan
 Dinsdag
 "Lady Di", koosnaam voor Diana Spencer
 Diabetes insipidus
 Dagens Industri, een Zweedse financiële krant
 direct injection, een vorm van brandstofinjectie; zie Injectiemotor
 Di (departement), een departement van Burkina Faso
 DI-box
 Dibër (district), een district in de gelijknamige Albanese prefectuur (kentekencode: DI)

Volkeren
 De Vier Barbaarse volkeren tijdens de Zhou-dynastie:
 Noordelijke Di of Bai Di
 Westelijke Di of Rong (volk)
 Zuidelijke Di of Nanman
 Oostelijke Di of Dongyi
 Een van de Vijf Barbaarse volkeren tijdens de Han-dynastie:
 Di (vijf volkeren)